Disk Image bezeichnet
 ein Speicherabbild eines Speichermediums (z. B. einer CD, DVD, Festplatte)
 das Dateiformat .dmg